Jose Saenz bzw. José Sáenz ist der Name folgender Personen:

* Jose Saenz (* 1975), US-amerikanischer Schwerverbrecher
 José Luis Sáenz de Heredia (1911–1992), spanischer Regisseur und Drehbuchautor
 José María Restrepo Sáenz (1880–1949), kolumbianischer Historiker